Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sydney Tennis Classic 2022. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 9. und 10. Januar 2022 stattfand. Facundo Bagnis rückte in das Hauptfeld auf.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Sydney